Шьонен ( «хлопець») — жанр аніме і манґи, основною цільовою аудиторією якого є підлітки та юнаки у віці від 12 до 18 років.

Основними ознаками жанру служать протагоніст чоловічої статі, швидкий розвиток і динамічність сюжету (особливо це помітно порівнюючи шьоджьо-манґою). Твори в жанрі шьонен, зазвичай, містять більше гумористичних сцен, концентруються на темах чоловічої дружби, товариства, суперництва в житті, спорті або на бойових діях. Персонажі жіночої статі, що нерідко зображаються перебільшено красивими і сексуальними, слугують як стимул для прояву мужності головних героїв, часто використовуються елементи еччі і фансервісу.

Не зважаючи на те, що для хлопців і чоловіків старшого віку (студентів, молодших службовців) існує окремий жанр сейнен, аніме і манґа в жанрі шьонен залишається привабливою і для них. І, оскільки в них є як фінансові можливості, так і час для купівлі та читання журналів з манґою, то журнали, що друкують шьонен-манґу, можна вважати найпопулярнішими в Японії.

Журнали шьонен-манґи в Японії 
Шьонен-манґа публікується в спеціальних журналах, розрахованих на власну аудиторію.

Приклади аніме та манґи в жанрі шьонен

Див. також 
 Терміни аніме та манґи

Примітки

Посилання 
 Аніме для хлопчиків 
 Аніме для чоловіків 
 Shōnen-in 

Манґа
Аніме